Schönebeck ou Schoenebeck peuvent faire référence à :

Patronymie
 Eugen Schönebeck (1936- ) est un artiste-peintre allemand ;
 Hans von Schoenebeck (1904-1944) est un archéologue allemand.
 Sarita Schoenebeck, informaticienne américaine.

Toponymie
 Schönebeck est une ville allemande de l'arrondissement du Salzland, dans le land de Saxe-Anhalt.

Histoire 
 Schönebeck est le nom d'un "Kommandos" rattaché au camp de concentration nazi de Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale.